Алеман () — фамилия. Известные носители:

 Алеман, Аллан (род. 1983) — коста-риканский футболист и тренер.
 Алеман, Кевен (род. 1994) — канадский футболист коста-риканского происхождения.
 Алеман, Кристиан (род. 1996) — эквадорский футболист.
 Алеман, Матео (1547—1610/15) — испанский писатель.
 Алеман, Мигель (1906—1979) — кубинский шахматист.
 Алеман, Наусет (род. 1985) — испанский футболист.
 Алеман, Хорхе (; род. 1951) — аргентинский психоаналитик и писатель.
 Алеман Лакайо, Хосе Арнольдо (род. 1946) — никарагуанский политик, президент Никарагуа в 1997—2002.

Прозвище
 Алеман (настоящее имя Рикардо Рожерио де Брито; род. 1961) — бразильский футболист.
 Алеман (Алемао) (настоящее имя Жулио Сезар Симонато Кордейро; род. 1976) — испанский и бразильский игрок в мини-футбол.